Stara Biała est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Stara Biała, dans le powiat de Płock
 du village de Stara Biała, village de cette gmina